Michel Chapuis ist der Name folgender Personen:

* Michel Chapuis (Organist) (1930–2017), französischer Organist
 Michel Chapuis (Kanute) (* 1941), französischer Kanute